W Polsce 
 Karsibór – część miasta Świnoujście, dawniej wieś
 Karsibór – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Brzeżno 
 Karsibór – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz
 Karsibór – gromada
 Karsibór – wyspa
 MF Karsibór – prom osobowo-samochodowy